Disco Volante kan syfta på:

 Disco Volante (båt) – en högteknologisk båt i boken Åskbollen och filmen med samma namn
 Disco Volante (musikalbum) – ett musikalbum av Mr. Bungle
 Disco Volante (musikgrupp) – en musikgrupp från Malmö
 Disco Volante (travhäst) – en svensk varmblodig travhäst